Ле́шек Болесла́вович (; бл. —) — князь мазовецький і куявський (1173—1186). Представник дому Мазовецьких П'ястів. Єдиний син великого князя польського Болеслава IV і руської князівсни В'ячеслави, доньки вишгородського князя Всеволода Мстиславича.

Імена 
 Лешек Болеславович (), Лешко Болеславович  (), Лешек Болеславич.
 Лешек I Мазовецький () — за номером правителя і назвою князівства.

Біографія 
Точна дата народження Лешка невідома. Припускають, що він народився 1159, 1160 або 1162 р.

Смерть старшого брата Болеслава 1172 року залишила Лешка єдиним спадкоємцем батька.
Князь Польщі Болеслав IV (що був спустошений смертю старшого сина) помер через рік — 5 січня 1173, залишивши Мазовію і Куявію Лешеку, якому тоді було близько одинадцяти років.

Влада в Польщі була захоплена найстаршим (з живих) братів Болеслава IV Мешко III Старого.

Відповідно до бажання батька, Лешко розпочав правити під опікою свого наймолодшого дядька Казимира II. Коли 1177 року Казимир II став князем Кракова, він призначив магната Жирона як охорону для Лешека.

Казимир швидко став наймогутнішим з польських князів і у 1178 році посів польський престол. «Ленчицьке віче» 1180 закріпило за Казимиром і його нащадками право княжої першості; це рішення було підтверджено Папою Римським Олександром III.

1180 р. Лешко бере участь у війні з Мінським князем Володимиром Володаревичем, який намагався захопити Берестейське князівство, яке належало князю Васильку Ярополковичу, що був одружений з рідною сестрою Лешека. Він не тільки підтримав князя Василька у цьому протистоянні, але передав деякі свої землі (в тому числі Дрогичин).
В цій кампанії Лешка підтримав Казимир II, що 1182 року здійснив похід на Берестя.

1184 року, коли Казимир ІІ остаточно проявив свої наміри передати владу своєму сину, Лешко підтримав свого дядька Мешка III Старого (що 1179 р. покинув країну і повернувся 1181 р.). Лешко призначив сина Мешка ІІІ — Мешка Молодшого намісником князівств Мазовії та Куявії з правом наслідування.

Проте незабаром Мешко Молодший ​​почав діяти так, наче він вже був правителем Мазовії і Куявії, тому Лешко був змушений помиритись з Казимиром II і змінив заповіт, зробивши Казимира II своїм спадкоємцем.

20 січня 1185 князь Лешко зробив велику пожертву для єпископства Влоцлавека, в тому землі навколо Слонська і Ковале.

Інформації про дружину та дітей Лешка немає.

Помер 1186 року, похований у соборі Плоцьку.

Сім'я 

 Батько: Болеслав IV
 Матір: В'ячеслава, донька князя Всеволода.

Родовід

Примітки

Джерела 
 Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, T. Jurek, Poznań: Wydaw. PTPN, 2004, ISBN 83-7063-409-5, OCLC 749281671.
 Paszkiewicz B., O matce Lestka Bolesławica i początkach mennictwa mazowieckiego, «Przegląd Historyczny», T. 92 (2001).

Посилання 

Князі Мазовії
П'ясти
Князі Польщі